Gudrun (ou Kriemhild) est un personnage de la Chanson des Nibelungen.
 Gudrun est un personnage de la bande dessinée Astérix.
 (328) Gudrun est un astéroïde.
 Gudrun est le nom donné à la tempête Erwin (2005) dans les pays scandinaves.
 Gudrun est un film réalisé par Hans W. Geißendörfer et sorti en 1992.